Gibraltar es una territorio británico de ultramar situado al sur de la península ibérica.

Algunos artículos relacionados con este territorio son:
 peñón de Gibraltar, montaña de la cordillera Penibética en la que se sitúa la ciudad de Gibraltar;
 estrecho de Gibraltar, separación del océano Atlántico y el mar Mediterráneo, entre Europa y África;
 Campo de Gibraltar, comarca española situada en el territorio circundante a este peñón, pertenece a la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía;
 Reino de Gibraltar, antiguo reino de taifa de al-Ándalus;
 marquesado de Gibraltar, antiguo título nobiliario;
 aeropuerto de Gibraltar, terminal aérea situada en el territorio disputado del tómbolo entre Gibraltar y el municipio español de La Línea de la Concepción;
 disputa territorial de Gibraltar, entre el Reino Unido y España por la soberanía de Gibraltar;
 Macaca sylvanus, primate originario del norte de África, conocido como macaco de Gibraltar;
 Iberis gibraltarica, planta de la familia de las Brasicáceas, endémica de Gibraltar;

A lo largo de su historia, Gibraltar ha sido escenario de diversos conflictos bélicos, entre los que destacan:
 sitio o toma de Gibraltar de 1309;
 batalla de Gibraltar de 1607;
 toma de Gibraltar de 1704, tras el cual el Peñón pasó a manos británicas;
 sitio de Gibraltar de 1704;
 sitio de Gibraltar de 1727;
 línea de Contravalación de Gibraltar, sistema de fortificaciones del siglo  con motivo de la defensa del istmo de Gibraltar frente a incursiones británicas;
 sitio de Gibraltar de 1779 a 1783, conocido como el Gran Asedio a Gibraltar.

Este término también puede referirse a:
 Gibraltar (Bedfordshire), Inglaterra
 Gibraltar (Buckinghamshire), Inglaterra
 Gibraltar (Kent), Inglaterra
 Gibraltar (Oxfordshire), Inglaterra
 Gibraltar, localidad del estado de Zulia, en Venezuela;
 Gibraltar, antiguo cantón del estado de Zulia, en Venezuela;
 Gibraltar, localidad del estado de Míchigan, en Estados Unidos;
 Gibraltar, localidad del estado de Pensilvania, en Estados Unidos;
 Gibraltar, localidad del estado de Wisconsin, en Estados Unidos;
 parque nacional Montes Gibraltar, espacio natural de Nueva Gales del Sur, en Australia;
 Benamargosa, municipio español de la provincia de Málaga, conocido como Gibraltar el Chico;
 «Gibraltar», canción folclórica irlandesa;
 Rocky Gibraltar, personaje de la película Toy Story;
 Isla Gibraltar, isla en Ohio, Estados Unidos